Бесса́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Ліможа, 55 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бесса на сайті французького Національного інституту географії
 Бесса на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бесса на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез